Pałac Małachowskich w Warszawie – w Warszawie przy ul. Miodowej
 Pałac Małachowskich w Nałęczowie – w Nałęczowie w Parku Zdrojowym
 Pałac Małachowskich w Krakowie – w Krakowie